Апоптосома — крупная четвертичная белковая структура, формирующаяся внутри клетки в процессе апоптоза. Сборка апоптосомы запускается высвобождением цитохрома c из митохондрий в ответ на внутренние либо внешние про-апоптозные стимулы. Апоптосома активирует инициаторные каспазы, запускающие каскад апоптозных реакций.

Литература 
 Обзор «Апоптосома: сигнальная платформа клеточной смерти». The apoptosome: signalling platform of cell death. Riedl SJ, Salvesen GS. Nat Rev Mol Cell Biol. 2007 May;8(5):405-13. Epub 2007 Mar 21. Review. PMID 17377525
 Обзор «Апоптосома: платформа активации инициаторных каспаз». Apoptosome: a platform for the activation of initiator caspases. Bao Q, Shi Y. Cell Death Differ. 2007 Jan;14(1):56-65. Epub 2006 Sep 15. Review. PMID 16977332

Апоптоз
Органеллы